du Randt ist der Familienname folgender Personen:

 Leandie du Randt (* 1988), südafrikanische Schauspielerin
 Os du Randt (* 1972), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Sally du Randt (* 1965), südafrikanische Sängerin (Sopran)